Příjmení Vokoun nosí více významných osobností:

 Antonín Vokoun (1691–1757) – český římskokatolický duchovní
 Karel Vokoun (* 1920) – československý fotbalista, útočník
 Tomáš Vokoun (* 1976) – bývalý český profesionální hokejový brankář

Související články 
 Okoun